Уцзя́н — китайский топоним:

Административные единицы 
 Уцзян (Сучжоу) (吴江区) — район городского подчинения городского округа Сучжоу провинции Цзянсу
 Уцзян (Шаогуань) (武江区) — район городского подчинения городского округа Шаогуань провинции Гуандун

Реки 
 Другое название реки Ушуй